Bernard Jacotot (né en 1935), médecin et universitaire français.
 Henri Jacotot (1896 - 1991), un vétérinaire et biologiste français.
 Joseph Jacotot (1770 - 1840), un pédagogue.